Тут —  філософське поняття, що є конкретизацією категорії  місця (у філософії Нового часу — категорії  простору). У  граматиці його відносять до  дейктичних категорій.

У релігії і середньовічній філософії 
Згідно з Фомою Аквінським, «те, що „тут“, не може бути в той же час і де завгодно, бо кінцеве узгоджується з місцем». Однак Бог (і тільки він один) нескінченний за своєю субстанцією (Сума теології, питання 7, розділ 1).

Концепція  всюдисущості бога припускає, що де б не була людина, слова «Бог [є] тут» (так само як і слова «Бог [є] там») будуть  правдою, це не означає, що бог десь знаходиться, але означає, що він може бути у всіх речах одночасно.

Згідно з Хомою Ерфуртським, прислівник місця може визначати річ двояким чином: «або через модус пошуку місця, або через модус віднесення до місця». Прислівник hic (тут) висловлює модус віднесення до місця.

У філософії Нового часу 
Як самостійний термін використано Гегелем у «Феноменології духу» в його міркуваннях про чуттєві достовірності. Згідно його думки, саме мова виражає більшу істинність, ніж будь-чия приватна думка (бо те, на що вказує слово «тут», більш мінливе, ніж саме це слово). Знімаючи ці приватні думки, Гегель приходить до поняття сприйняття свідомістю.

 Ми і про чуттєвому висловлюємося як про щось загальне, те, що ми говоримо, є це, тобто загальне «це» ; або "воно є ", значить — буття взагалі. … Те ж саме відноситься до іншої форми «цього» — до «тут». «Тут» — це, наприклад,дерево. Я повертаюся, і ця істина зникла і перетворилася на протилежну: «тут» — це не дерево, а, скажімо,будинок. Саме «тут» не зникає, але воно є постійно в зникненні будинку, дерева і т. д., і воно байдуже до того, чи є воно будинок або дерево. Отже, «це» знов-таки виявляється опосередкованої простотою або загальністю… «Тут», на яке слід було вказати, зникає в інших «тут», але й ці точно так само зникають; зазначене, затримана і залишається є негативне «це», яке є тільки негативно, тому що «тут» приймаються такими, як вони повинні прийматися, але в ньому вони знімаються; воно є простий комплекс багатьох «тут». 

У своїй «Філософії природи» «тут» як точку тривалості Гегель діалектично ототожнює з «тепер» і їхню єдність визначає як місце.

На його основі Гегель розвиває поняття тут-буття (Dasein), що відіграє особливу роль також у філософії Мартіна Гайдеґера. «Тут» як окремий термін згадується також  Кассірером і Сартром.

Згідно з Кассирером, що спирається на лінгвістичні дослідження, протиставлення «тут» (у безпосередній близькості) і «ось» (неподалік) і «там» (далеко) в мові походить від первісного полуміміческого-полуязикового акту вказівки, воно пізніше, ніж поділ Я-Ти.

У російських перекладах Хайдеггера відповідне поняття (da) передається  А. В. Михайловим як «здешность», а  В. В. Бібіхіна — як «от». Його аналіз дається насамперед у п'ятому розділі «Буття і часу». Налаштованість як конкретний прояв прихильності вводить буття людини в його ось. За Хайдеггером, буття ось конституюється такими фундаментальними екзістенціалом, як розташування і розуміння. Основний спосіб повсякденного буття ось інтерпретується Гайдеггером як падіння, що показує образ рухливості.

 Суще, яке за своєю суттю конституюється буттям-в-світі,єсаме завжди своє «ось». …Ось розімкнуте «простим настроєм» вихідних, ним же воно відповідно ізамкнутовпертішими ніж будь-якимне-сприйняттям. … Розімкненняось в розумінні є сама спосіб вміння-бути присутності. … Чутки, цікавість і двозначність характеризують спосіб, яким присутність є вседневно своє«от», розімкнення буття-в-світі. 

Сартр, розмірковуючи в третій частині «Буття і ніщо» про буття-для-іншого, зауважує: щоб бути, для людської реальності онтологічно необхідно бути-тут, тобто «тут на цьому стільці», «тут за цим столом», «тут на вершині цієї гори»  Проте в четвертій частині праці він повертається до цього питання з позиції буття-для-себе і зазначає:  Якщо єпротяг, у межах якого я осягаю себе в ролі вільного чи невільного, яке буде представлятися мені як допомагає чи вороже (відділяє), то це може бути тільки тому, що перш за всея існую на моєму місці, без вибору, поза необхідності, як чистий абсолютний факт могобуття там. Я перебуваютам, не тут, алетам. 

У філософії і психології  онтологічна проблема значення «тут» зазвичай пов'язується з свідомістю. Залежно від рівня усвідомлення ситуації конкретним індивідом і його обізнаності в «тут» вкладаються різні значення. Розглядаючи «тут» як ситуацію, як зараз — виникає не має простої відповіді питання — яким чином людина отримує весь (чуттєвий) досвід одночасно. Дослідженням цього займалися середньовічна філософія і особливо феноменологія.

У просторі і часі 

У той час як для кожного існує одне «тут», існує нескінченне число «там». У глобальному масштабі для опису кожного «тут» на Земній поверхні використовується  географічна система координат. При орієнтації на місцевості за допомогою карти або серії напрямів і відстаней краще себе показують чоловіки, жінкам легше прокласти шлях послідовно між декількома примітними місцями.

При розгляді інших часів,  минулого або  майбутнього, «тут» може означати «зараз», аналог  цього, ситуація і час у яке в  фантастиці  повертаються  мандрівники в часі.

У мові 
Тут — український прислівник, що означає місце, де знаходиться суб'єкт. У разі якщо суб'єкт перебуває в Києві, то Москва для нього — «там», протилежність «тут». Але при цьому, коли мова йде, скажімо, про Марс, обидва міста «тут», оскільки розташовані на Землі.

У мовах світу існує стабільна тенденція використовувати для показників ближнього дейксиса морфеми з вузькими голосними, а для показників далекого дейксису — морфеми з широкими голосними (рос.тут — там, англ.this — that), що розглядається як приклад звукового символізму у мовах.

Локалізація «тут» може ставитися як до великої території, так і до конкретного місця, так і обігравати кілька значень:

  Тут Пушкіна вигнання почалось: І Лермонтова скінчилося вигнання.
 Тут гірських трав легке дихання …
 Ганна Ахматова (1927) 

 Тут, пристрастю солодка хвилюючись і горя,
 Мене запитали Ви, чи люблю.
 Тут пристань, де любов кидає якоря,
 Тут щастя знав я в ясному липні.
 Михайло Кузмін. Напис до альтанки (1907). 

Прислівники «тут» і «тут» можуть бути як обставиною місця, так і обставиною часу, висловлюючи якийсь момент чи ситуацію: «Він тут же прийшов» — в значенні «в ту ж хвилину», «Тут-то він і з'явився» — в значенні «з'явився в тій ситуації», «Я тут до чого?» — в значенні «як я пов'язаний з даною ситуацією?», "Видайте на-гора п'ять тонн чавуну, і все тут! " — у значенні «все сказано, і тут, в даній ситуації, більше немає про що говорити».

Синонімія прислівників «тут» і «тут» є матеріалом для гри слів, наприклад в армійському жарті «тут вам не тут».

Вирази «тут і зараз», «тут і тепер» зазвичай вживаються в контексті необхідності негайних дій.

У гіпертексті 
Якийсь час в гіперпосиланні вказували посібник для переглядає сайт: «Для того щоб відкрити вікно натисніть  тут». У цьому випадку «тут» — місце посилання на екрані, по якому треба клацнути  мишкою, щоб перейти на вказується сторінка. У  англійською мові існує аналог: «For more information, click here».

URL сторінки, який відвідувачі бачать в браузері, може ототожнюватися з сторінкою, як адреса якогось місця ототожнюється з цим місцем.

Див. також 
 Тут і тепер
 Місце проживання
 Адреса 
 Система відліку
 Теорія відносності

Примітки 

Простір
Філософські терміни
Філософія свідомості